Paname est un nom argotique donné à Paris au .

Étymologie 
L'origine de cette appellation est controversée.

D'après Claude Dubois, journaliste et historien de Paris, auteur de l'ouvrage Je me souviens de Paris, l'apparition du terme pourrait être expliquée par le scandale de Panama et le « panama » (chapeau mis en vogue par les ouvriers du Canal de Panama et porté par les Parisiens élégants) : 

Dans son Dictionnaire de l'argot, Jean-Paul Colin donne quant à lui pour étymologie de Paname (ou Panam) : , l'adjectif panama signifiant d'après le même dictionnaire « énorme, confondant » en vieil argot.

Musique 
 Paname, chanson de Léo Ferré, parue sur l'album du même nom (1960) ;
 Regarde-toi Paname, chanson de Jean Ferrat, parue sur Deux enfants au soleil (1961) ;
Le Paname de mes dix ans, album de Daniel Guichard, contenant une chanson homonyme ainsi que C’est parc’que je suis né à Panam’ (1969) ;
 Amoureux de Paname, album de Renaud, contenant une chanson homonyme (1975) ;
 Fest Noz de Paname, album de Manau, contenant une chanson homonyme (2000) ;
 Paname lève toi, chanson de Sexion d'assaut de l'album L'École des points vitaux (2010) ;
 Paname allons danser, chanson de Sexion d'assaut de l'album L'Apogée (2012) ;
 Paname, single de Slimane tiré de son album À bout de rêves (2016).

Notes

Voir aussi 
 Noms, abréviations des noms et surnoms de la ville de Paris

Culture à Paris
Histoire de Paris